DD 376 Cushing (Корабль соединённых штатов Кашинг) — американский эсминец типа «Мэхэн».

Заложен на верфи Puget Sound Navy Yard 15 августа 1934 года. Спущен 31 декабря 1935 года, вступил в строй 28 августа 1936 года.

13 ноября 1942 года тяжело повреждён артиллерийским огнём японских линкора «Хиэй», легкого крейсера «Нагара» и эсминца «Тэрудзуки» близ острова Гуадалканал, оставлен экипажем, позднее взорвался и затонул.

Из ВМС США исключён 13 января 1943 года.

Литература

Ссылки 

 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS 
 NavSource Naval History 

Эскадренные миноносцы типа «Мэхэн»
Суда по алфавиту